Spelling :

Patronyme 
 Aaron Spelling (1923-2006), producteur américain de films et de séries télévisées.
 Randy Spelling (né en 1978), acteur américain.
 Tori Spelling (née en 1973),  actrice, personnalité médiatique et écrivaine américaine.

Autres 
 Spelling Entertainment Group, entreprise
 Spelling bee, concours d'orthographe